Despacho puede referirse a:
 Distintos tipos de documento:
Despacho diplomático, "comunicación escrita entre el Gobierno de una nación y sus representantes en las potencias extranjeras". Derecho internacional público , pg. 215.</ref>
Expediente, "resolución, determinación".
Título, documento escrito o comisión para ejercer un empleo o cargo.
Comunicación transmitida por telégrafo, por teléfono o por cualquier otro medio.
 Local destinado al estudio.
 Oficina, local destinado a una gestión profesional, o el negocio al que se dedica.
Despacho de abogados.
Despacho de aduanas.
Despacho de buques
Secretarías del Despacho, instituciones de gobierno del Antiguo Régimen en España.
Despacho de Marina de España
Despacho de Guerra de España
Despacho oval, habitación de la Casa Blanca donde se encuentra el despacho del presidente de Estados Unidos, y por extensión, la propia institución presidencial.
Centro Nacional de Despacho (Colombia)
Secretaría de Estado en los Despachos de Pueblos Indígenas y Afro hondureños
 Mobiliario de despacho.
 Tienda o parte de un establecimiento que se dedica a la venta.
 Despacho de carne.
 Despacho de pescado.
 Despacho de pan.
 Despacho de carnaval, danza peruana.

 Acto de despachar, verbo que entre otros significados tiene los de:
"Darse prisa".
"Abreviar y concluir un negocio".
"Resolver y tratar un asunto".
"Vender un género o una mercancía".
"Atender a un cliente".
Enviar, "encomendar a alguien que vaya a alguna parte" o "hacer que algo se dirija o sea llevado a alguna parte".
Parir
Matar

Títulos de obras

Despacha, que despiertan, grabado de la serie Los Caprichos, de Goya.
Despacho en una ciudad pequeña, pintura de Edward Hopper (1953).

Notas